Куадрос () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 110,18 км². Население — 1980 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки

Муниципалитеты Леона